Dit is een lijst van premiers van Maleisië, waarin alle oud-premiers worden opgesomd. De huidige premier van Maleisië is Anwar Ibrahim. Premiers worden gekozen door het Yang di-Pertuan Agong (staatshoofd).

Lijst van premiers van Maleisië (sinds 1957)

Zie ook 
 Lijst van koningen van Maleisië

 
Maleisië
Premiers